Сент-Елуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 5 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 830 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2088,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Елуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр